Marijn Devalck, né le 16 mars 1951 à Ninove, est un acteur et chanteur belge.

Biographie 
Marijn Devalck étudie la musique et l'art dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles et après avoir obtenu son diplôme, il s'est spontanément orienté vers le théâtre.

En 1978, il a sorti un LP, qui a été assez diffusé. Son talent d'acteur, de danseur et de chanteur l'a rendu important pour la comédie musicale en Flandre. Il a également joué le rôle principal en Allemagne pendant un certain temps dans la comédie musicale Jesus Christ Superstar et a fait une tournée en Flandre et aux Pays-Bas avec le Royal Ballet of Flanders pour des productions telles que les opéras rock Evita et la version néerlandaise Jesus Christ Superstar et des comédies musicales telles que West Side . Histoire , Chicago et ma belle dame.

En plus de travailler sur scène, il est apparu à la radio et à la télévision en tant que présentateur et acteur dans des téléfilms, tels que le film primé Once Upon a Time in December (1978), De Kaperbrief''' (1989), The Grey Man (1991) et Bunker (1991). ). Il s'est fait connaître du grand public pour son rôle dans des séries télévisées telles que De Paradijsvogels à partir de 1980 en tant que musicien de rue Brozie et depuis 1990 dans la série populaire F.C. De Kampioenen en jouant le célèbre Balthazar Boma.

En 1991, il sort un deuxième long métrage avec Entre lumière et obscurité avec des succès les plus connus tels que Vleugels in de wind , Het Gele strand , Zoete wine et Rose . Avec son groupe d'accompagnement De Mannen, il a parcouru la Flandre avec le programme Marijn Devalck Zingt . En juin 1996, cette tournée a pris fin brutalement en raison d'un accident de moto, au cours duquel il a subi de graves blessures au larynx . Il s'est ensuite lancé avec Podium Actsune agence de booking d'artistes exclusifs. Après quelques années, il y a eu une amélioration et il a pu se produire à nouveau en tant que chanteur, accompagné des différents groupes qu'il promeut également en tant que manager. Il a ensuite également fondé le label Moustache Records et l'éditeur de musique Moustache Publishing , faisant référence à sa moustache typique avec laquelle il a été élu " Moustache de l'année " en 1992 par les quelque 25 membres du Snorrenclub Antwerp .

En avril 2009, Devalck publie son autobiographie avec Lampedaire Uitgevers . Dans mon esprit ! (une référence au slogan de son personnage Boma) il parle de son succès en tant qu'idole des adolescents Marino Falco, de sa vie ultérieure d'acteur et de chanteur, de la violence pendant sa jeunesse et de l'infidélité qui l'a marqué.

En mars 2012, Devalck apparaît dans la comédie musicale Domino , aux côtés de Deborah De Ridder et Mark Tijsmans, entre autres . Avec la chanteuse Sonia Pelgrims et le pianiste Jürgen De Smet , Devalck est apparu sur scène dans divers centres culturels en 2012 avec un spectacle de théâtre sur la vie et l'œuvre de Will Ferdy . Le spectacle a été créé le 22 janvier 2012 et joué jusqu'au 10 juin 2012. 

En 2013, il a fait son apparition dans un show de Piet Piraat et dans De tovenaar van Oz.

 Filmographie 
 Cinéma 
 Films 

 2013 : F.C. De Kampioenen: Kampioen zijn blijft plezant : Balthazar Boma

 Télévision 
 Série télévisées 

 1990 : F.C. De Kampioenen : Balthazar Boma

 2004 : Flikken : Willy Neyt
 2007 : Mega Mindy'' : Carlo

Liens externes 
 Marijn Devalck sur IMDb

Notes et références 

Naissance en mars 1951
Acteur belge
Naissance à Ninove
Chanteur belge d'expression néerlandaise